Чемпионат Европы по борьбе 1988 года проходил раздельно: в апреле состоялись соревнования по вольной борьбе среди мужчин в Манчестере (Великобритания), в мае — соревнования по греко-римской борьбе в Кульботне (Норвегия), а в июле — соревнования по вольной борьбе среди женщин в Дижоне (Франция).

Греко-римская борьба (мужчины)

Медали

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Медали

Медалисты

Вольная борьба (женщины)

Медали

Медалисты

Источники 
 FILA Wrestling Database

1988
Чемпионаты Европы в 1988 году
Апрель 1988 года
Май 1988 года
Спорт в Великобритании в 1988 году
Спорт во Франции в 1988 году
Спорт в Дижоне
Международные соревнования по борьбе в Великобритании
Международные спортивные соревнования в Манчестере
Чемпионаты Европы во Франции
Чемпионаты Европы в Норвегии
Спорт в Норвегии в 1988 году
Международные соревнования по борьбе во Франции
Международные соревнования по борьбе в Норвегии